Села в Україні:
 Княжики — Житомирська область, Бердичівський район
 Княжики — Черкаська область, Уманський район